Brega bezeichnet:
 Brega, inselkeltisches Klein-Königreich in Irland (County Meath), siehe Brigantes
 Brega, Brzeg Głogowski, Dorf der Gemeinde Żukowice, Powiat Głogowski, Niederschlesien, Polen
 Brega (Musik), brasilianische Popmusik
 Brega (Libyen), libyscher Hafenort an der Großen Syrte

Brega ist der Familienname folgender Personen:
 Gheorghe Brega (* 1951), moldauischer Politiker
 Mario Brega (1923–1994), italienischer Schauspieler